Axel Springer (1912–1985) – német újságíró, vállalkozó, az Axel Springer SE németországi központú kiadóvállalat alapítója

 Ringier Axel Springer Magyarország Kft. magyarországi kiadóvállalat
 Axel Springer SE – németországi központú kiadóvállalat